Salsaparilha é o nome comum dado a diversas plantas trepadeiras (lianas), na sua maioria do género Smilax, entre as quais:

Europa e Macaronésia
Ribes, diversas espécies produtoras de bagas comestíveis do género Ribes;
Smilax aspera, a salsaparrilha do sudoeste da Península Ibérica;
Smilax pendulina, a salsaparrilha da Madeira;
Smilax canariensis, a salsaparrilha das Canárias;
Rubia peregrina;

Brasil
Smilax brasiliensis
Smilax campestris
Smilax cissoides
Smilax goyazana, a salsaparrilha de Goiás.
Smilax oblongifolia
Smilax rufescens
Cissus striata

Outros
Smilax regelii, a salsaparrilha-das-honduras, usada na confecção de bebidas.